

Села:
 Шевченківське — Дніпропетровська область, Васильківський район
 Шевченківське — Дніпропетровська область, Криворізький район
 Шевченківське — Дніпропетровська область, Синельниківський район
 Шевченківське — Запорізька область, Більмацький район
 Шевченківське — Запорізька область, Запорізький район
 Шевченківське — Запорізька область, Новомиколаївський район

Селище:
 Шевченківське — Сумська область, Конотопський район

Шевченківське — село, Краснодарський край, Криловський район

Населені пункти, названі на честь Тараса Шевченка